Чемпионат Европы по баскетболу 2007 года — 35-й европейский баскетбольный чемпионат, который проходил на баскетбольных площадках Испании с 3 по 16 сентября 2007 года. В финальной стадии приняли участие 16 национальных сборных, разделённых на 4 группы. Чемпионом впервые в своей истории стала сборная России, вырвавшая победу в финале у хозяев чемпионата со счётом 60:59.

Примечательно, что в день финала между Испанией и Россией в Москве проходил финал чемпионата Европы по волейболу между сборными России и Испанией. Испания сумела вырвать победу в пяти партиях, хотя у россиян был матчбол в четвёртом сете.

Квалификация

Участники 
Жеребьёвка была проведена 19 октября 2006 года в Мадриде.

Формат 
 Три лучшие команды из каждой группы выходят в квалификационный раунд, в котором они делятся на две группы (3 лучшие команды из групп A и B попадают в группу E; 3 лучшие команды из групп C и D — в группу F).
 Результаты матчей между командами из одной группы и очки «сохраняются» при переходе в квалификационный раунд.
 Четыре лучшие команды из каждой группы квалификационного раунда выходят в четвертьфинал (1-я команда группы E играет против 4-й команды группы F, 2-я команда группы E — против 3-й команды группы F, и так далее).
 Победители полуфильных матчей выходят в финал, где обе команды гарантируют себе участие в Олимпийских играх 2008 года. Команды, проигравшие в полуфинале, участвуют в матче за 3-е место. Перед турниром команды, проигравшие в полуфинальных матчах, и команды, участвовавшие в матче за 5-е место, гарантировали себе участие в отборочном турнире мужского баскетбольного турнира Олимпийских игр 2008.
Сборная Испании, проигравшая в финале сборной России, уже квалифицировалась для участия в Олимпийских играх как действующий чемпион мира. Таким образом, сборная Литвы, занявшая третье место, получила прямую путёвку на Олимпийские игры, а сборная Словении, занявшая третье место, гарантировала себе участие в отборочном турнире мужского баскетбольного турнира Олимпийских игр 2008.

Критерии определения положения команд в случае равенства очков 
В случае равенства очков между двумя или более командами следующие критерии применяются в таком порядке:
 Результаты личных встреч в матчах между командами, имеющими равные показатели;
 Среднее количество забитых очков (не разница забитых и пропущенных очков) в матчах между командами, имеющими равные показатели.
 Среднее количество забитых очков в матчах со всеми командами в группе.

Города и стадионы

Составы 

На момент начала турнира в составе всех 16 участвующих стран было 12 игроков.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка групп предварительного раунда финального турнира прошла 19 октября 2006 года в Мадриде, Испания. 16 команд были поделены на четыре корзины по их результатам на последнем официальном турнире ФИБА Европа (чемпионат мира 2006 или квалификация чемпионата Европы 2007).

Предварительный раунд

Группа A 

Место проведения: Гранада.

Группа B 

Место проведения: Севилья.

Группа C 

Место проведения: Пальма.

Группа D 

Место проведения: Аликанте.

Квалификационный раунд

Группа E 

Место проведения: Мадрид.

Группа F 

Место проведения: Мадрид.

Плей-офф

Сетка

Классификация за 5-8 места

Четвертьфиналы

Классификация за 5-8 места

Полуфиналы

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Призёры 

Символическая сборная чемпионата Европы 2007:
  Хосе Мануэль Кальдерон
  Рамунас Шишкаускас
  Андрей Кириленко
  Дирк Новицки
  Пау Газоль

Итоговое положение 

 Россия и Литва напрямую попали на Летние Олимпийские игры 2008. Испания получила путёвку на Игры ранее, как чемпионы мира.
 Команды с 4 по 7 места приняли участие в межконтинентальном отборочном турнире за 3 путёвки на Олимпийские игры, по итогам которого Греция, Германия, Хорватия так же приняли участие в Олимпийских играх 2008.

Составы сборных — призёров чемпионата

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

 
2007 год в баскетболе
Чемпионаты Европы в 2007 году
Сентябрь 2007 года
Спорт в Испании в 2007 году
Международные соревнования по баскетболу в Испании
Чемпионаты Европы в Испании